Аракажу () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сержипи. Составная часть мезорегиона Восток штата Сержипи. ННаселение составляет 	835 816	 человек (на 2010 год). Площадь — 	864,510	 км². Плотность населения — 	966,81	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 6 478 766 340 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 8449,06 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,763 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Аракажу
 Барра-дус-Кокейрус
 Носа-Сеньора-ду-Сокорру
 Сан-Кристован

Микрорегионы штата Сержипи